Де́ннис Ти́ссен (; ) — канадский кёрлингист на колясках.

В составе сборной Канады участник зимних Паралимпийских игр , , . Паралимпийский чемпион, двукратный бронзовый призёр, серебряный призёр , двукратный . В составе сборной Канады участник и бронзовый призёр  среди смешанных пар на колясках.

Играет на позиции второго.

В 2019 году введен в Зал славы канадского кёрлинга.

Достижения 
 : золото (), бронза (, ).
 : серебро ().
 : золото (2011, 2014).
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте Паралимпийского комитета Канады
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2018
 
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Dennis Thiessen»

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Паралимпийских игр по кёрлингу
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2014 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2018 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2022 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2022 года
Чемпионы Канады по кёрлингу
Члены Зала славы канадского кёрлинга
Кёрлингисты на колясках